Carlo I di Münsterberg-Oels – membro del casato di Podiebrad, duca di Münsterberg e duca di Oels
 Carlo II di Münsterberg-Oels – duca di Oels e duca di Bernstadt
 Carlo Federico I di Münsterberg-Oels – duca di Oels e duca di Bernstadt
 Elisabetta Maria di Münsterberg-Oels – ultima rappresentante del casato di Poděbrady e duchessa di Oels
 Enrico I di Münsterberg-Oels – nobile ceco, fu un conte imperiale e conte di Kladsko
 Enrico II di Münsterberg-Oels – duca di Münsterberg e di Oels